Salama kan syfta på:
 Ångskonaren Salama – ett finländskt ång- och segeldrivet passagerarfartyg
 Musan Salama – fotbollsklubb från Björneborg
 Salama (företag) – ett finskt livförsäkringsbolag

Personer
Hannu Salama (född 1936), finländsk författare 
Hasan Salama, (??–1948), palestinsk militär och politiker

Platser

Guatemala

 Salamá (departementshuvudort), Departamento de Baja Verapaz,

Honduras

 Salamá (ort i Honduras, Departamento de Colón), 
 Salamá (ort i Honduras, Departamento de Olancho, lat 14,83, long -86,58), 
 Salamá (kommun), Departamento de Olancho,